Osoby o tym nazwisku:
 Arthur Evans – brytyjski archeolog, odkrywca kultury minojskiej
 Chris Evans
 Frank Evans – lekkoatleta brytyjski, średniodystansowiec
 Jonny Evans – północnoirlandzki piłkarz, gracz Manchesteru United
 Josh Evans – amerykański aktor i reżyser
 Luke Evans – walijski aktor
 Linda Evans – amerykańska aktorka
 Nicholas Evans (1950-2022) – angielski prozaik, scenarzysta i producent telewizyjny.
 Scott Evans – amerykański aktor
 Shaun Evans – brytyjski aktor

Miejscowości we Francji:
 Évans – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Franche-Comté, w departamencie Jura
Miejscowości w USA:
 Evans – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Evans – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Columbia
 Evans – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
Gminy w USA:
 Evans (ang. Evans Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall
 Evans  (ang. Evans Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Evans  (ang. Evans County) – w stanie Georgia